Nowe Czaple peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Nowe Czaple, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Nowe Czaple, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Nowe Czaple, un village dans la voïvodie de Poméranie